Беласица:

 Беласица — горы в области Македония.
 Беласица — природный парк.
 Беласица — село в Болгарии.
 Беласица — село в Сербии.